

Cinema 
Making of o dietro le quinte – tipologia di documentario
Charlot trovarobe (The Property Man), conosciuto anche come Dietro le quinte – film del 1914 diretto da Charlie Chaplin
Dietro le quinte – film del 1914 diretto da James Kirkwood
Dietro le quinte (Actors and Sin) – film del 1952 diretto da Ben Hecht
Dietro le quinte dei Parchi Disney: The Imagineering Story – miniserie documentario storico del 2019

Musica 
Dietro le quinte – album di Andrea Sisti del 2005

Televisione 
 Dietro le quinte (The Unauthorized Saved by the Bell Story) – film TV del 2014 diretto da Jason Lapeyre